Дершау:

 Дершау — русский баронский род.
 Дершау, Карл Фёдорович (1784—1862) — барон, генерал-лейтенант, Санкт-Петербургский обер-полицмейстер.
 Дершау, Фёдор Карлович (1821—не ранее 1862) — русский литератор и публицист, издатель-редактор журнала «Финский вестник».